Дука (от ,  — дукс, военачальник):
 Дука — представитель византийского аристократического рода и императорской династии.

Персоналии 
 Дука — греческий историк XV века.
 Георгий Дука — господарь Молдавского княжества.
 Дука, Георгий Григорьевич (род. 1952) — молдавский химик, президент Академии наук Республики Молдова.
 Дука, Дилли (род. 1989) — американский футболист, полузащитник.
 Дука, Доминик (род. 1943) — чешский кардинал.
 Дука, Константин Георгиевич — господарь Молдавского княжества.
 Дука, Илья Михайлович (1768—1830) — генерал от кавалерии.
 Дука, Михаил Ильич (1909—1976) — Герой Советского Союза.
 Дука, Ион Георге (1879—1933) — румынский политик.
 Дука, Степан Харитонович (1907—1960) — украинский селекционер, лауреат Сталинской премии 1952 года.